Il doppio  del Farmers Classic 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Mark Knowles e Xavier Malisse erano i detentori del titolo, ma Knowles non ha preso parte a questa edizione del torneo.
Malisse ha difeso il titolo insieme a Ruben Bemelmans sconfiggendo in finale Jamie Delgado e Ken Skupski per 7-65, 4-6, [10-7].

Teste di serie

  Santiago González /  Scott Lipsky (quarti di finale)
  Colin Ebelthite /  Jonathan Marray (primo turno)

  Jamie Delgado /  Ken Skupski (finale)
  Matthew Ebden /  Dominic Inglot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Farmers Classic 2012
ATP World Tour 2012